Га́уптман (;  от – главный):

Воинское звание 
 Гауптман — офицерское воинское звание в немецкоязычных армиях, соответствует званию капитана в Российской армии.

Фамилия 
 Гауптман, Бруно Рихард (; 1899—1936) — немецкий эмигрант в США, похитивший сына Чарльза Линдберга.
 Гауптман, Герхарт (; 1862—1946) — немецкий писатель.
 Гауптман, Иво (; 1886—1973) — немецкий художник.
 Гауптман, Карл (; 1858—1921) — немецкий писатель.
 Гауптман, Мориц (; 1792—1868) — немецкий композитор, скрипач, теоретик музыки.
 Гауптман, Ральф (; род. 1968) — немецкий футболист.
 Гауптман, Элизабет (; 1897—1973) — немецкая писательница, журналистка, переводчица.